Western Conference is een begrip in meerdere Amerikaanse sporten en sportcompetities, onder andere in de NHL, de NBA en de MLS. De logische tegenpool van de Western Conference is natuurlijk de Eastern Conference. Ook in de NFL kent men een systeem met twee conferences, maar daar heten ze anders, namelijk AFL en NFC.

IJshockey, NHL

Bij de NHL, de nationale ijshockey competitie van Amerika en Canada, maakt men gebruik van conferences. In de playoffs spelen alle beste teams van de Western Conference eerst tegen elkaar; hetzelfde geldt voor de Eastern Conference. De winnaars van deze conferences spelen dan tegen elkaar in een best of seven. Wie het eerst vier partijen wint, wint de playoffs en daarmee de Stanley Cup. De ploeg die de Western Conference wint, krijgt de Campbell Trophy, vernoemd naar Clarence S. Campbell. De Edmonton Oilers wonnen de Campbell Trophy tot op heden het vaakst, namelijk zeven maal. De Western Conference is ook weer opgedeeld in drie divisies namelijk Central, Northwest en Pacific.

In de Western Conference van de NHL spelen de volgende teams:

Central
Chicago Blackhawks
Columbus Blue Jackets
Detroit Red Wings
Nashville Predators
St. Louis Blues

Northwest
Calgary Flames
Colorado Avalanche
Edmonton Oilers
Minnesota Wild
Vancouver Canucks

Pacific
San Jose Sharks
Phoenix Coyotes
Los Angeles Kings
Anaheim Ducks
Dallas Stars

Zie ook
Western Conference (NBA)

Conference W